De UEFA Best Player in Europe is een voetbalprijs die sinds 2011 door de UEFA in samenwerking met de ESM wordt uitgereikt aan de beste voetballer op de Europese velden. Het initiatief voor deze prijs kwam van UEFA-voorzitter Michel Platini, die een opvolger wilde voor de Ballon d'Or. Bij het uitreiken van de prijs wordt rekening gehouden met de prestaties van spelers in alle competities, zowel op clubniveau als bij de nationale elftallen.

De jury bestaat uit 53 sportjournalisten, die tijdens een eerste ronde hun persoonlijke top drie samenstellen. Uit de inzendingen wordt een shortlist van drie spelers samengesteld die de meeste punten hebben ontvangen. De uiteindelijke keuze voor de beste speler wordt gemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League in Monaco.

Winnaars

Zie ook 
 FIFA Ballon d'Or
 Wereldvoetballer van het jaar (FIFA)
 Ballon d'Or
 The Best FIFA Football Awards

Voetbalprijs
Europese prijs